Luque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Luque (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Luque (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar